Hazerswoude kan verwijzen naar:

Hazerswoude-Dorp, plaats in de Nederlandse gemeente Alphen aan den Rijn
Hazerswoude-Rijndijk, plaats in de Nederlandse gemeente Alphen aan den Rijn
Hazerswoude (gemeente), voormalige Nederlandse gemeente